Шеделга — река в России, протекает по Томской области. Устье реки находится в 22 км от устья по правому берегу Казальцевской протоки, впадающей в Обь в 2134 км по правому берегу. Длина реки составляет 93 км, площадь водосборного бассейна 674 км².

Притоки 
 2 км: водоток протока Малая Шеделга (пр)
 9 км: река без названия
 9 км: Конельга (лв)
 Малая Речка (лв)
 48 км: Пученак (пр)
 Коньжуга (лв)
 Болотный (пр)
 Чёрная (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Васюган до впадения реки Вах, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки проток и рукавов Оби
Реки Каргасокского района